Différentes batailles ont eu lieu autour de Braga (Portugal).

 Bataille de Braga : bataille terrestre en 585 remportée par les Wisigoths commandés par Léovigild sur les Suèves.
 Bataille de Braga : bataille terrestre, le , remportée par le Maréchal Soult sur les troupes portugaises.